Club Deportivo Tudelano ist ein spanischer Fußballklub. Sein Stadion Estadio Ciudad de Tudela liegt in Tudela in Navarra. Tudelano spielt in der Saison 2022/23 in der viertklassigen Segunda División RFEF.

Statistik 

Tudelano, CD
Gegründet 1935
Sport (Tudela, Navarra)